Cinéma et télévision
 
 The Tomb est le titre original de l'épisode La Tombe, issu de la cinquième saison de la série télévisée américaine Stargate SG-1.

Littérature
 The Tomb est le titre original de la nouvelle La Tombe, écrite par Howard Phillips Lovecraft en 1917.
 The Tomb est le titre original du roman La Tombe, écrit par Francis Paul Wilson en 1984.